Протасюк — славянская фамилия.
 Протасюк, Аркадиуш (1974—2010) — польский пилот, капитан 36-го спецполка ВВС Польши, погибший в авиакатастрофе под Смоленском.
 Протасюк, Василий Васильевич (1924—1948) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии ефрейтор.